Verbandsangehörige Gemeinde bedeutet

 Gemeinden, die einer als Verband bezeichneten Struktur angehören, siehe Verband (Recht) und Gemeindeverband. Konkrete spezifischere Bedeutungen gibt es u. a. bei
 Gemeinden in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, siehe Verbandsgemeinde (Rheinland-Pfalz) und Verbandsgemeinde (Sachsen-Anhalt)
 Gemeinden in Österreich, die zu einem Gemeindeverband gehören, siehe Gemeindeverband (Österreich)
 Gemeinden im österreichischen Bundesland Salzburg, die zu einem Regionalverband gehören, siehe Regionalverband
 In einigen deutschen Ländern gibt es den Verbandsgemeinden ähnliche Strukturen mit anderen Bezeichnungen und zum Teil auch anderer Aufgabenstellung.
 In Niedersachsen: Samtgemeinde
 In mehreren Ländern: Verwaltungsgemeinschaft